Бурова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Бурова, Вера Дмитриевна (1929—2014) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бурова, Елена Михайловна (род. 1950) — советский, российский историк, архивовед.
 Бурова, Елизавета Ивановна (1913—1996) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 
 Бурова, Нина Фёдоровна (1894—1998) — художник, мемуарист, участница Гражданской войны в России.